Commonwealth Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Commonwealth Lake (Alberta)
 Commonwealth Lake (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Commonwealth Lake (Oregon)